Альб () — река в Южной Германии, правый приток Верхнего Рейна, протекает по земле Баден-Вюртемберг, ранее Баден, в Шварцвальде.

Альб берёт начало с горной вершины (горы) Герцогенгорн (1417 метров) Верхнего Чёрного леса (Шварцвальда) в округе Вальдсхут (Вальдсгут), протекает Шварцвальдскую долину, и, пройдя 68 километров, впадает в Рейн при Альбруке выше Хауэнштайна.

Примечания 

Притоки Рейна
Реки Баден-Вюртемберга